L'Essentiel fait partie d'une collection de compilations sorties par EMI Music France. On retrouve ici les premiers tubes de Jeanne Mas. Cette compilation a été réédité trois fois (en 2002, 2003 et 2004) avec quelques différences de pochettes.

Liste des morceaux 
 En rouge et noir
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Johnny, Johnny
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Toute première fois
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Cœur en stéréo
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Les crises de l'âme
 extrait de l'album Les crises de l'âme, 1989
 J'accuse
 extrait de l'album Les crises de l'âme, 1989
 Sauvez-moi
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 L'enfant
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Tous les cris les SOS
 extrait de l'album L'art des femmes, 1990
 Ideali
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Lola
 extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, 1986
 Oh mama
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Suspens
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985
 Lisa
 extrait de l'album Jeanne Mas (1er album), 1985

Album de Jeanne Mas
Compilation musicale sortie en 2000
Album publié par EMI Group